Орловский, Александр Осипович (1777—1832) — русский художник.
 Орловский, Александр Эльянович (род. 1962) — российский актёр.